Steinenhaus steht für:

Steinenhaus (Bergisch Gladbach), ein ehemaliger Ortsteil in Bergisch Gladbach, Stadtteil Bensberg
Steinenhaus (Gräfrath), ein Wohnplatz in Solingen, Stadtbezirk Gräfrath
 Steinenhaus (Schöller-Dornap), eine Ortslage in Wuppertal, Stadtbezirk Vohwinkel
 Steinenhaus oder Am Steinenhaus, eine Ortslage in Wuppertal, Stadtbezirk Elberfeld
 Steinenhaus (Hattingen), ein ehemaliges Hotel in Blankenstein, Hattingen
Siehe auch:
 Steinhaus